L'Armée Bleue est un terme qui représente plusieurs réalités très différentes :
 Sur le plan militaire :
 l'Armée bleue : ou Armée polonaise en France, qui est une brigade de soldats polonais, qui combattit au sein de l'Armée française durant la Première Guerre mondiale. 
 l'Armée bleue : ou Révolte de Tambov une rébellion armée de paysans en Russie durant la Révolution russe en 1920-1921
 Sur le plan religieux :
 l'Armée bleue de Marie ou l'armée bleue de Notre-Dame de Fátima, aujourd'hui connu sous le nom de 'Apostolat mondial de Fátima : une association de fidèles catholiques fondés en 1947 pour transmettre le .

Notes et références 

Homonymie